Пинха́с () — еврейское мужское имя библейского происхождения. Древнеславянский вариант — Финеес.

Этимология имени 
Существуют две основные версии происхождения имени Пинхас, учитывающие тот факт, что первый известный носитель этого имени был евреем поколения исхода из Египта.
 Египетское происхождение от  со значением «человек с бронзовой кожей».
 Еврейское происхождение от сочетания , рот и , змея — змеиный рот.

Персоналии 
 Финеес (Пинхас бен Элазар xа-Коэн)— библейский персонаж, сын Елеазара, внук Аарона-первосвященника.
 Пинхас бен Эли а-Коэн — коэн, упомянутый в Танахе.
 Пинхос из Кореца (Пинхос Корицер) — хасидский наставник Пинхос Шапиро.
 Пинхус Менделевич Каганович (1884—1950) — еврейский прозаик-символист (идиш), известный под литературным псевдонимом Дер Нистер.
 Пинхас Полонский (род. 1958) — популяризатор иудаизма в Израиле.
 Пинхас Цукерман (род. 1948) — израильский альтист, скрипач и дирижёр.
 Пинхас Борухович Шильман (1921—1994) — молдавский и румынский поэт, известный под литературным псевдонимом Паул Михня.

География 

 Гиват Пинхас — место в Самарии.
 Неве Пинхас — самаритянский квартал города Холон

Библеистика 

 Пинхас (недельная глава) — восьмая глава книги Бамидбар

См. также

Примечания 

Библейские имена
Еврейские имена